Любо́шиць — прізвище.

 Відомі носії 
 Любошиць Лія Саулівна (англ.  Lea Luboshutz; 1885—1965) — американська скрипалька і педагог.
 Любошиць Анна Саулівна (1887—1975) — російська віолончелістка, заслужена артистка республіки (1933).
 Любошиць Петро Саулович (1891—1971) — американський піаніст.